Maraton – rozegrano podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie. Bieg został rozegrany 5 sierpnia 1928 roku.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Maraton